Pérola steht für:

 Pérola (Paraná), Munizip im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Pérola (Sängerin) (* 1983), angolanische R&B- und Kizomba-Sängerin